Cet article recense les bâtiments protégés de Höfuðborgarsvæðið, en Islande.

Statistiques 
Au , la région de Höfuðborgarsvæðið compte 155 édifices protégés, soit 34 % des protections de l'Islande. La capitale Reykjavik en concentre 141 (31 % du pays, 91 % de la région).

Liste

Annexes

Liens internes 
 Bâtiment protégé (Islande)

Liens externes

Références 

Hofudborgarsvaedid
Höfuðborgarsvæðið